Древляне — восточнославянское племя, обитавшее к югу от реки Припяти.
 Древляне (западные славяне) — название полабских племён, обитавших на левом берегу реки Эльбы в её нижнем течении.